Het seizoen 2005/06 was de 25ste van de Nederlandse dameshoofdklasse hockey. De competitie begon op begon op 18 augustus 2005 en eindigde op 7 mei 2006. 

In het voorgaande jaar degradeerden Oranje Zwart en HGC. Hiervoor kwamen Pinoké en Hurley in de plaats. 

Den Bosch greep voor de 9de keer op rij de landstitel. Push degradeerde rechtstreeks en Hurley door verlies in de nacompetitie.

Eindstand 
Na 22 speelronden was de eindstand:

Legenda

Uitslagen reguliere competitie 
Informatie: Zonder de Play Offs.
De thuisspelende ploeg staat in de linkerkolom.

Topscorers

Play-offs
Na de reguliere competitie werd het seizoen beslist door middel van play-offs om te bepalen wie zich kampioen van Nederland mag noemen.  De nummer 1 neemt het op tegen de nummer 4 en de nummer 2 neemt het dan op tegen de nummer 3. De winnaars hiervan komen in de finale.

Den Bosch, Laren, Amsterdam en Rotterdam hadden zich geplaatst voor de eindstrijd.

Eerste halve finales

Tweede halve finales

Finale

Den Bosch wint na strafballen: 5-4
Den Bosch kampioen hoofdklasse dames 2005/06.

Promotie/Degradatie play offs
De als 10de en 11de geëindigde hoofdklassers Klein Zwitserland en Hurley moesten zich via deze play offs proberen te handhaven in de hoofdklasse. Groningen en Forward zijn kampioen geworden van de overgangsklasse en moeten uitmaken wie de opengevallen plaats in de hoofdklasse overneemt van Push.

Play off rechtstreekse promotie

Forward is gepromoveerd en Groningen neemt het op tegen Hurley om promotie/handhaving. De nummers 2 van de beide overgangsklassen HIC en HGC nemen het tegen elkaar op om te bepalen wie in de tweede serie play offs het dan op mag nemen tegen Klein Zwitserland.

Play off nummers 2 overgangsklasse

HGC terug naar overgangsklasse en HIC speelt play off tegen Klein Zwitserland.

Play offs tweede serie

Klein Zwitserland handhaaft zich en Groningen promoveert naar de hoofdklasse. Hurley degradeert naar de overgangsklasse.

Externe link
 Website van de hoofdklasse 2005/06

Hockey in 2005
Hockey in 2006
 2005/06